JAL est un sigle qui peut désigner :
 journal d'annonces légales, en droit français, un journal d'information habilité à recevoir des annonces légales des sociétés ;
 JAL (où JAL est le sigle de Just Another Language), un langage de programmation semblable au Pascal pour les microcontrôleurs PIC.
 jeune arbitre de ligue, dans les championnats régionaux jusqu'en U19DH.

JAL est un code qui peut désigner :
 Japan Airlines.

 Jal, une ville dans le comté de Lea, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

 Auguste Jal (1795-1873), littérateur.
 Paul Jal, latiniste.